A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a biatlon versenyszámainak Erzurum adott otthont. A női 6 km-es sprint biatlont február 14-én rendezték.

Eredmények 

 A versenybíróság utólagos módosításokat foganatosított az alábbi versenyzők időeredményében, melyek már szerepelnek a fenti eredménysorban:

Források 
 

Biatlon a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon